Raleigh Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Raleigh Township (Illinois)
 Raleigh Township (North Dakota)